Peyton steht für:

 Peyton (Vorname), männlicher Vorname

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Peyton (Colorado), im El Paso County
 Peyton (Mississippi), Geisterstadt im Tunica County
 Peyton (Virginia), im Augusta County
 Peyton (Washington), im Whitman County
 Peyton (Wisconsin), im Douglas County

Peyton ist der Familienname folgender Personen:
 Balie Peyton (1803–1878), US-amerikanischer Politiker
 Brad Peyton (* 1978), kanadischer Filmregisseur, Drehbuchautor und TV-Producer
 Claudia Jessie Peyton (* 1989), britische Schauspielerin, siehe Claudia Jessie
 Elizabeth Peyton (* 1965), US-amerikanische Malerin
 Gerry Peyton (* 1956), irischer Fußballspieler
 Harley Peyton, US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 John Peyton (1919–2006), britischer Politiker
 John Peyton (Politiker, 1964) (* 1964), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Hopkins Peyton (1808–1845), US-amerikanischer Politiker
 K. M. Peyton (* 1929), britische Schriftstellerin
 Kim Peyton (1957–1986), US-amerikanische Schwimmerin
 Malcolm Peyton (* 1932), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge

 Samuel Peyton (1804–1870), US-amerikanischer Politiker
 Simon Peyton Jones (* 1958), britischer Informatiker
 William Peyton (1866–1931), britischer General

Siehe auch:
 Payton
 Peyton Branch (Sulphur Fork Red River)
 Peyton Place